Shisiwa Mbuzi (Chissioua Mbouzi) ist der Name der Inseln:

 Shisiwa Mbuzi (Itsamia), Insel vor der Ostküste von Mohéli, Komoren
 Shisiwa Mbuzi (Wenefu), Insel vor der Westküste der Insel Shisiwa Wenefu im Süden von Mohéli
 Shisiwa Mbuzi (Mayotte), Insel in der Lagune von Mayotte